Шатр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Шатр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Шатр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь